Oh, You Beautiful Doll steht für:

 Oh! You Beautiful Doll, Song von Nat D. Ayer (1911)
 Oh, You Beautiful Doll (1949), US-amerikanischer Film von John M. Stahl 
 Oh! You Beautiful Doll (1973), US-amerikanischer Film von Walt Davis